Une columelle (du latin , « petite colonne », diminutif de , « colonne ») peut désigner :

Patronyme 
 Columelle, surnom de Lucius Iunius Moderatus Columella, célèbre agronome romain.

Sciences

Anatomie 
 La columelle, tissu mou à l'extrémité du septum nasal.

Botanique 
 La columelle, tissu de la coiffe racinaire
 La columelle, axe central issu du pédoncule des agrumes.

Mycologie 
 Structure stérile des fructifications de divers champignons, par exemple chez Rhizopus ou Gautieria.
 Autre nom vernaculaire de la lépiote élevée ou coulemelle.

Zoologie 
 Columelle, élément des coquilles de mollusques univalves.
 Columelle, élément d'une corallite